RTSH ist die Abkürzung für

 Radio Televizioni Shqiptar

rTSH ist die Abkürzung für

 rekombinantes Thyreoidea-stimulierendes Hormon, siehe Thyreotropin

Abkürzung